Can Peix (Riudarenes), masia a mig camí de Riudarenes a Santa Coloma de Farners (la Selva) 
 Can Peix (Vilamalla), edifici a l'entrada del poble de Vilamalla (l'Alt Empordà) 
 Can Peix i Mas Grau, conjunt de finca d'estiueig format per casa i ermita a Argentona (el Maresme)